TND est un code, qui signifie :
 dinar, la monnaie de la Tunisie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 aéroport de Trinidad, aéroport de Trinidad (Cuba), selon le Code AITA des aéroports ;
 Trouble du neurodéveloppement

Code